Estrada kan som auktorsförkortning betyda:

 Alberto R. Estrada
 Armando Estrada
 Arturo Estrada

Robotskapade auktorsförkortningar